Coulonces, commune française du Calvados
 Coulonces, commune française de l'Orne